Doncourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Doncourt-lès-Longuyon, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Doncourt-lès-Conflans, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,